Les championnats d'Asie d'escrime 2018, vingt-deuxième édition des championnats d'Asie d'escrime, se sont déroulés en juin 2018 à Bangkok, en Thaïlande. La ville accueille ses troisièmes championnats asiatiques d'escrime.

Nations participantes 
32 nations participent à cette édition des championnats d'Asie et d'Océanie, 31 sous leurs couleurs nationales, et une (le Koweït) sous la bannière de la Fédération internationale d'escrime. Ce sont 422 tireurs qui prennent part aux compétitions.

  (21)
  (7)
  (2)
  (2)
  (7)
  (24)
  (24)
  (12)
 Fédération internationale d'escrime (6)

  (23)
  (24)
  (18)
  (8)
  (21)
  (24)
  (3)
  (20)

  (5)
  (3)
  (8)
  (6)
  (2)
  (12)
  (5)
  (11)

  (21)
  (1)
  (24)
  (3)
  (24)
  (24)
  (5)
  (22)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2017-2018

2018
Thaïlande
Championnat d'Asie en 2018
Championnat d'Asie à Bangkok
Sport en juin 2018
2018 en Thaïlande
Compétition d'escrime en Thaïlande